Хуго Дистлер () — фигурист из Австрии, бронзовый призёр чемпионата мира 1928 года, серебряный призёр чемпионата Европы 1927 года и бронзовый призёр чемпионата Европы 1931 года, призёр чемпионатов Австрии мужском одиночном катании.

Спортивные достижения 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Австрии